Альянс Франсез (значения):

 Альянс Франсез — культурно-просветительская некоммерческая общественная организация, осуществляющая свою деятельность при поддержке Посольства Франции
 Альянс Франсез в Молдавии — ассоциация, признанная молдавскими властями как общественно полезная, официально одобрена Альянс Франсез